Long Island — ilha no estado de Nova Iorque, Estados Unidos
 Long Island City — divisão administrativa do Queens
 Long Island (Kansas) — cidade no estado de Kansas
 Long Island (Bahamas) — ilha das Bahamas

Outros
Long Island Music Hall of Fame
Long Island Iced Tea
Estuário de Long Island

Desambiguação